Érseki Könyvtárak:
Egri Érseki Könyvtár
Érseki Simor Könyvtár (Esztergom)
Kalocsai Érseki Könyvtár